Premuda je lahko:
 Premuda, otok
 Premuda, naselje na otoku Premuda